Der Tuamotu-Archipel (Französisch-Polynesien) besteht aus 73 Atollen (einschl. Gambierinseln), fünf Inseln ohne Lagune (sämtlich gehobene Atolle), sowie zwei oder drei untermeerischen Riffen, bei denen es sich um untergegangene Atolle handeln könnte.

Die Gambierinseln sind eine Gruppe von Vulkaninseln innerhalb einer, von einem Korallenriff umgebenen Lagune, ein Atoll im Frühstadium.

In der sortierbaren Tabelle sind die 73 Atolle durch eine Lagunenfläche erkennbar.

1 Untermeerische Riffe
2 Die Lagunenflächen der untermeerischen Riffe gehen nicht in die Gesamtsumme ein

Weblinks 
 Liste der Tuamotu-Inseln und Untergruppen (PDF-Datei; 17,79 MB)
 Flächenangaben (total, Lagune) für 12 Atolle (PDF; 95 kB)
 Flächenangaben (total, Riffkranz, Lagune) für 50 Atolle
 Flächenangaben (Landfläche) der bewohnten Atolle
 Atollkarten
 Katalog der topographischen Karten

Literatur 
 Serge Andréfouët und Céline Chauvin: Atlas Récifs Coralliens de Polynésie Française. Nouméa 2005

Einzelnachweise 

Tuamotu-Inseln
!